Die Libanesische Premier League 2006/07 war die 47. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten zwölf Mannschaften an. Titelverteidiger war der al-Ansar. Die Saison begann am 15. Dezember 2006 und endete am 3. Juni 2007.

Racing Beirut stieg nach der Saison 2005/06 in die Second Division ab. Die Aufsteiger waren Hekmeh FC, Al-Ahli Saida und Shabab al-Sahel.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2006/07 bei Soccerway.com
 Saison 2006/07 bei RSSSF.com

2006 07
Fußballsaison 2006/07